Polska Biblioteka Internetowa
 wskaźnik krwawienia z brodawek (niem. Papillenblutungsindex) – jeden ze wskaźników zapalenia dziąsła
 Polskie Badanie Internetu (PBI) – polska sp. z o.o., która prowadzi i udostępnia wyniki badań internetu Gemius/PBI.

Przypisy